Zinßer ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Zinßer (* 1942), deutscher lutherischer Theologe
 Eduard Zinßer (1875–1933), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer

Siehe auch:
 Zinser
 Zinsser